Лас Ломас Дос има више значења:

 Лас Ломас Дос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Ломас Дос (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику